Física: un material que ha passat per un procés de Fusió (canvi d'estat).
 Geografia:
Fos és un municipi francès del departament de l'Erau.
Hòs (occità) o Fos (francès) és un municipi francès del departament de l'Alta Garona.
Fòs (occità) o Fos-sur-mer (francès) és un municipi francès del departament de Boques del Roine.